Siège de Kanegasaki (1337)
 Siège de Kanegasaki (1570)